Абутков Віктор Тимофійович — радянський український футболіст

 Абуткова Наталія Всеволодівна — українська художниця